Сражение при Столовичах — битва а, эпизод войны Российской империи с барскими конфедератами.

Предыстория 
В 1768 году в подольском городке Баре было создана так называемая Барская конфедерация — союз польско-литовской шляхты, выступившей против влияния России в Речи Посполитой, в частности, достигнутого князем Репниным уравнения в правах некатоликов («диссидентов»), а также против «соглашательского» короля Станислава Понятовского.

На подавление шляхетской конфедерации по просьбе законных властей Речи Посполитой были отправлены русские войска. Несмотря на одновременную русско-турецкую войну, спровоцированную конфедератами, были стремительно взяты Бар, Львов и Краков, а в остальных частях Речи Посполитой запылали антишляхетские восстания, в том числе Колиивщина в Малороссии.

После того, как Суворов разбил Дюмурье в битве под Лянцкороной, последние надежды польских конфедератов сосредоточились на литовском великом гетмане графе Огинском. Долго колебавшегося магната уговорило выступить на стороне конфедератов французское правительство, обещавшее ему в случае победы польский престол. Огинский внезапно напал на стоявший под Барановичами отряд Санкт-петербургского легиона полковника Албычева и разбил его, взяв в плен 500 человек, сам Албычев при этом погиб. После этого под знамёна Огинского стали стекаться шляхтичи.

Битва 
Поскольку Суворову было понятно, что вокруг Огинского может организоваться серьёзная сила, он решил подавить этот очаг сопротивления в зародыше. С отрядом в 900 человек, пройдя за четыре дня около двухсот верст, он подошёл к местечку Столовичи, где разместились основные силы Огинского. Несмотря на численное превосходство неприятеля, Суворов, верный своей обычной тактике, немедленно атаковал: 

Тёмной ночью русский отряд без шума снял сторожевой пикет и ворвался в Столовичи. По словам Суворова:

Не давая опомниться конфедератам, русские, к которым примкнули содержавшиеся здесь в плену солдаты убитого Албычева, штыками и палашами очистили Столовичи.

В Столовичах была расположена только часть польско-литовских войск. Остальные — около 500 человек шляхетского конного ополчения — разбили лагерь в поле. Не позволяя им прийти в себя, Суворов на рассвете атаковал их силами полуэскадрона (78 карабинеров) Санкт-Петербургского карабинерного полка и рассеял. Освобождены были 435 человек пленных из отряда Албычева, при них отбиты 2 их орудия.

Победа была полная. Огинский с десятком гусар и своим секретарем Франциском Хоминским бежал за границу.

Последствия 

У боя при Столовичах были далеко идущие последствия. Был захвачен весь обоз и вся артиллерия Огинского. Восстанию в Литве был положен конец. Суворов доносил о бое: 

Суворов был настолько доволен поведением своих солдат в этой операции, что подарил каждому из них от себя по серебряному рублю. Сам он был награждён за эту победу орденом — Святого Александра Невского, третьим за время пребывания в Речи Посполитой. 
Екатерина II писала  А. И. Бибикову, назначенному на смену Веймарну:

Действия Суворова в значительной степени повлияли на исход кампании и привели к скорой победе и первому разделу Речи Посполитой.

Примечания

Литература 
 Осипов К. Суворов. Издательство «Политиздат», 1950
 Петров А. Война России с Турцией и Польскими конфедератами с 1769-1774 год. Том III, стр. 252—256.
 Петрушевский А. Генералиссимус князь Суворов. Гл. 5. 
 Соловьёв С. История падения Польши // Собрание сочинений, — Т. XVI. — М., 1995.
 Смитт Фридрих. Суворов и падение Польши. Часть I. стр. 53—55
 Сражение при Столовичах на сайте Militerra.com
 Суворов А. В. Документы. Т. 1. Москва, Воениздат, — 1951.

Сражения русско-польских войн
Сражения в Белоруссии
Барская конфедерация
Конфликты 1771 года
Сражения по алфавиту
Сентябрь 1771 года
Александр Суворов
Сражения 1771 года